Обу́вка:
 Обувка — всякая одёжа ног, верхняя или исподняя: носки, карпетки, чулки или обертки, подвертки, онучи, сапоги, бахилы, у́паки, коты, башмаки, кенги, валены, катанки, лапти разных видов с оборами, поршни и прочее.
 Обувка — действие по значению глаголов обува́ть, обу́ть.
 «Обувка» — название советского 40 миллиметрового гранатомёта подствольного — 30 модели (ГП-30).